Karcsa, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Karcsa, folyó a Bodrogközben
 Karcsa, keresztnév

Lásd még: Karcsák